Anneberg (Halland), een plaats in het Zweedse landschap Halland
 Anneberg (Småland), een plaats in het Zweedse landschap Småland